Кристи́на «Ки́ки» Марле́не У́ландер (; ) — шведская кёрлингистка на колясках.

В составе сборной Швеции участник зимних Паралимпийских игр  (заняли седьмое место),  (заняли десятое место) и  (серебряные призёры), а также . Четырёхкратная .

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (, ), бронза ().
 : золото (2014, 2015, 2016, 2017), серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом на колясках в 2006 в возрасте 25 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках